Лозови́к — фамилия и топоним:

Топоним 
 Лозовик — населённый пункт в общине Велика-Плана Подунайского округа Сербии.
  — населённый пункт в общине Ягодина Поморавского округа Сербии.
 Лозовик — село в Макаровском районе Киевской области Украины.

Носители фамилии 
 Лозовик, Григорий Натанович (1885—1936) — украинский советский историк.
 Лозовик, Николай Иванович (1951—2016) — белорусский государственный деятель, секретарь ЦИК Белоруссии.
 Лозовик, Юрий Ефремович — российский учёный, специалист по физике конденсированного состояния вещества.

Прочее 
 Лозовик — разновидность болотного духа в Витебской губернии.